Die Basketball-Afrikameisterschaft 1992, die sechzehnte Basketball-Afrikameisterschaft, fand zwischen dem 18. Dezember 1992 und 8. Januar 1993 in Kairo, Ägypten statt, das zum fünften Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Angola, das seinen Titel verteidigen und somit zum zweiten Mal den Titel erringen konnte. Im Finale konnte Senegal geschlagen werden.

Teilnehmende Mannschaften

Modus 
In der Vorrunde wurde in zwei Gruppen (Gruppe A und B) zu sechs (Gruppe A) bzw. fünf (Gruppe B) Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielte gegen jede andere genau einmal, sodass jedes Team genau fünf (Gruppe A) bzw. vier Spiele (insgesamt wurden 25 Spiele absolviert) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Die beiden punktbesten Mannschaften zogen in das Halbfinale ein. Bei Punktgleichheit entschied der Direkte Vergleich. Im Halbfinale spielte Senegal gegen Ägypten und Angola gegen Mali um den Einzug ins Finale. Die Drittplatzierten spielten um Platz fünf und die Viertplatzierten um Platz sieben und sie Fünftplatzierten um Platz neun. Die Elfenbeinküste landete als Letzter der Gruppe A auf Gesamtrang elf und wurde somit Letzter des Turniers.

Ergebnisse

Vorrunde 
Gruppe A
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Gruppe B
 

Tag 1

Tag 2

Tag 3

Tag 4

Tag 5

Spiel um Platz neun

Spiel um Platz sieben

Spiel um Platz fünf

Halbfinale

Spiel um Platz drei

Finale

Abschlussplatzierung

Weblinks 
FIBA-Archiv

1992
Afrikameisterschaft
Afrikameisterschaft 1992
Sportveranstaltung in Kairo